Il Titano (Der Titan) – romanzo di Jean Paul (Friedrich Richter)
 Il Titano (The Titan) – romanzo di P. Schuyler Miller
 Il titano (The Titan) – romanzo di Theodore Dreiser
 Il Titano  – titolo con cui è anche nota la Sinfonia n. 1 di Gustav Mahler
 Il titano, storia di Michelangelo  – film documentario del 1950 diretto da Curt Oertel, Robert J. Flaherty e Richard Lyford

Pagine correlate 
Titano